Arabistan – territorio dell'Iran nel sud della provincia del Khūzestān
 Arabistan – nome con cui viene anche indicata la satrapia dell'Arabia